Pommersche Bibliothek steht für

 Książnica Pomorska, polnische wissenschaftliche Regionalbibliothek in Stettin 
 eine Schriftenreihe von Johann Carl Dähnert aus dem 18. Jahrhundert